Матч восходящих звёзд НБА () — выставочная игра, в которой принимают участие новички НБА, проводится в пятницу перед матчем всех звёзд во время звёздного уикенда НБА. С 2015 года проходит в формате сборная мира против сборной США. До 2012 года носил название «Матч новичков НБА» ().

Первый матч состоялся в 1994 году, в игре принимали участие новички лиги, из которых случайным образом составили две команды. Так продолжалось до 1996 года, когда команды начали формировать по принципу разных конференций и матчи проходили в формате — западная конференция против восточной конференции. В 1999 году игра не проводилась из-за локаута лиги. С 2000 года формат изменили на — матч новичков против игроков выступающих второй год в лиге. В 2012 и 2013 годах формат изменился, составы команды выбирались знаменитыми в прошлом игроками Шакилом О’Нилом («команда Шака») и Чарльзом Баркли («команда Чака»). В 2014 году свои команды выбирали Крис Уэббер и Грант Хилл. С 2015 года в матче участвуют сборная мира и сборная США, каждая команда должна иметь в своём составе как минимум трёх первогодок и трёх второгодок.

В отличие от правил НБА, «Матч новичков» делится на две половины по 20 минут, как в студенческом баскетболе США. Игроков, которые будут принимать участие в игре выбирают ассистенты тренеров НБА путём голосования.

Титульным спонсором матча по состоянию на 2019 год является бренд Mountain Dew, принадлежащий PepsiCo.

Список матчей

Статистические рекорды матчей восходящих звёзд

Очки

Подборы

Передачи

Количество реализованных 3-очковых

Перехваты

Процент реализации бросков

Игроки по командам

Примечания

Ссылки 
 Результаты матчей новичков на сайте НБА

Матчи всех звёзд НБА
Мероприятия, регулярно проводимые с 1994 года